Arquipo pode significar:

 Arquipo (filho de Acasto), arconte hereditário de Atenas
 Arquipo, arconte de Atenas em 321 a.C.
 Arquipo, arconte de Atenas em 318 a.C.
 Arquipo, escritor de comédias, viveu no século V a.C.